

Вандівер — селище, штат Міссурі
 Вандівер — переписна місцевість, штат Алабама